Агусти́н Пе́дро Ху́сто (; , Консепсьон-дель-Уругвай — , Буэнос-Айрес) — аргентинский политик и военный, президент Аргентины в течение «бесславной декады» с 20 февраля 1932 года по 19 февраля 1938 года.

Биография 
Хусто участвовал в мятеже 1930 года и был избран президентом 8 ноября 1931 года, поддержан политической группой, которая сформировалась на основе Конкордансии (), альянса Национальной Демократической партии (), Радикального гражданского союза и Независимой социалистической партии ().

Его правление характеризовалось успехами на внешнеполитическом фронте, преимущественно благодаря министру иностранных дел Карлосу Сааведре Ламасу, однако против правительства постоянно выдвигались обвинения в коррупции и засилье иностранных инвесторов (в частности, британских) в экономике страны. Также во время президентства Хусто был основан Центральный банк Аргентинской Республики и введён всеобщий налог на прибыль.

Сын Либорио Хусто — писатель и коммунист.

Примечания

Ссылки 
 Внешняя политика при Хусто
 Национализация при Хусто

Президенты Аргентины
Генералы Аргентины
Бесславная декада
Выпускники Университета Буэнос-Айреса